El término Utrera puede referirse a:

Lugares

En España 

 Utrera, municipio y localidad de la provincia de Sevilla (España); 
 Utrera de la Encomienda, localidad de la provincia de Zamora (España); 
 La Utrera, localidad del municipio de Valdesamario, en la provincia de León (España);

Personajes 
 José Utrera Molina, abogado y político español.